Склад збірної Нідерландів на чемпіонаті світу 1994 

Докладніше...Нідерланди
Нідерланди 1994